Mytingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mytingen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (15,5 ha)
Stor-Mytingen, sjö i Ljusdals kommun, 
Mytingen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn